Henrik Ruben Genz, un réalisateur danois
 Stephan Genz, un baryton allemand
 Ulrike Genz, une maîtresse brasseuse allemande

Voir aussi 

 Gens